Német spicc, kutya fajta
 Spitz an der Dunau, település
 Spitz, német családnév